Анато́лий Сухору́ков:
 Сухоруков, Анатолий Кузьмич (род. 1942) — российский валторнист и музыкальный педагог.
 Сухоруков, Анатолий Петрович (1935—2014) — советский и российский физик.